

Sigle 
 Saint Vincent e Grenadine – stato delle Piccole Antille
 Scalable Vector Graphics – tecnologia per visualizzare oggetti di grafica vettoriale

Codici 
 SVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sola di Stavanger (Norvegia)
 SVG – codice vettore ICAO di SVG Air